Osinówka − wieś na Litwie, w rejonie solecznickim
 Osinówka – część wsi Urbany na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Mieżany
 Osinówka – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Psuja
Osinówka – dawna leśniczówka na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Miadzioł.
Osinówka – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Porpliszcze.
Osinówka – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Łużki.
Osinówka – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie.
Osinówka – dawna kolonia i zaścianek na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce.